

Portugal 
Museu do Vinho (Madalena)
Museu do Vinho do Porto — Porto
Museu do Vinho de Alcobaça — Alcobaça
Museu do Vinho dos Biscoitos — Biscoitos

Brasil 
Museu do Vinho (Macau) — Macau
Museu do Vinho e Enoteca — Porto Alegre

Itália 
Museu do Vinho Lungarotti — Torgiano

Desambiguações de museus